Wülflingen ist ein Ortsname:

 Wülflingen, Stadtkreis der Stadt Winterthur im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Wülflingen (Haßfurt), Kirchdorf der Stadt Haßfurt im Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Wilflingen
 Wülfingen